Станисла́в Па́влов:
 Павлов, Станислав Иванович (род. 1974) — российский специалист по технологиям разработки программного обеспечения.
 Павлов, Станислав Сергеевич (род. 1994) — казахстанский футболист.